Samsung Star - модельный ряд смартфонов от компании Самсунг:
 Samsung S5230
 Samsung S5233T Star TV